Chami ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Marie Chami (* 1962), libanesischer Geistlicher, Weihbischof des Melkitischen Patriarchats und Patriarchalvikar der Eparchie Alexandria
 Joseph Abdel-Jalil Chami (* 1959), libanesischer Geistlicher, syrisch-katholischer Erzbischof von Hasaka-Nisibi
 Pierre Chami (1890–1967), libanesischer Geistlicher, melkitischer Erzbischof von Bosra und Hauran in Syrien

Chami ist der Name eines Ortes in Mauretanien, gelegen an der Fernstraße zwischen Nouadhibou im Nordnordwesten und der Hauptstadt Nouakchott im Süden.